Rocío Celeste Romero Zaliz (Buenos Aires, Argentina, 6 de junio de 1977) es una docente e investigadora en ciencias de la computación de la Universidad de Granada y divulgadora científica en medios digitales.

Biografía 
Desde pequeña tuvo interés por la informática y los gadgets.Comenzó a programar desde pequeña animada por sus padres (ambos ingenieros electromecánicos). Estudió Informática en Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la Enet Nº3 María Sánchez de Thomson. En 2001 se licenció en Ciencias de la Computación en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. En 2002 empezó su doctorado en Informática en la Universidad de Granada bajo el nombre Reconocimiento de Perfiles de Regulación Genética mediante Algoritmos Evolutivos Multiobjetivo.Tras especializarse en bioinformática usando herramientas de inteligencia artificial, se dio cuenta de que muchas de las labores que realizaba podían aplicarse a otras investigaciones.

Trayectoria profesional 
Es miembro del Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial (DECSAI) de la Escuela Técnica Superior en Ingenierías Informáticas y Telecomunicación (ETSIIT) de la Universidad de Granada. Investigadora del Instituto Andaluz Interuniversitario en Ciencias de Datos e Inteligencia Computacional (DaSCI). Investigadora del Instituto de investigación Biosanitaria de Granada. Es profesora titular de la Universidad de Granada, y subdirectora de Investigación, Transferencia y Docencia del Centro de Investigación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CITIC - UGR).

También es investigadora en el Instituto Andaluz Interuniversitario en Data Science and Computational Intelligence (DaSCI).En su línea de investigación se enmarcan trabajos interdisciplinares en Áreas de Ciencias de la Salud.

Divulgación científica 
Imparte charlas y utiliza los medios sociales digitales para hacer divulgación científicia. Su canal de divulgación sintonía_dasci de TikTok lo siguen más de 10.000 cuentas. Y  también graba episodios del podcast SintonIA del Instituto DaSCI que conduce junto al, también investigador, Francisco Jesús Martínez.

Premios y reconocimientos 
 2021 Premio de la Universidad de Granada a la Comunicación e Innovación en medios digitales en su modalidad colectiva: Al Instituto Andaluz Interuniversitario en Ciencia de Datos e Inteligencia Computacional (DaSCI). Rocio Celeste Romero Zaliz.

Referencias

Enlaces externos 
 Podcast SintonIA_Dasci

Profesorado de la Universidad de Granada